Il toponimo Sanmihaiu può riferirsi a diverse località della Romania:
Sânmihaiu Almașului, comune del distretto di Sălaj
Sânmihaiu de Câmpie, comune del distretto di Bistrița-Năsăud
Sânmihaiu Român, comune del distretto di Timiș